Spengel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Spengel (1838–1905), deutscher Klassischer Philologe 
 Christoph Spengel (* 1964), deutscher Finanzwirtschaftler
 Johann Wilhelm Spengel (1852–1921), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Joseph Franz von Spengel (1784–1851), königlich bayerischer Generalmajor
 Julius Spengel (1853–1936), deutscher Pianist
 Laura Olivia Spengel (* 1989), polnische Mezzosopranistin und Model
 Leonhard Spengel (1803–1880), deutscher Philologe

Siehe auch:
 Spengelin
 Spengeln, Tätigkeit eines Klempners